55. Mistrzostwa Świata w Zapasach 2008 odbyły się w dniach 11–13 października 2008 roku w stolicy Japonii, Tokio. Startowały tylko kobiety.

Tabela medalowa

Ranking drużynowy

Kobiety

Styl wolny

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa świata w zapasach
2008 w zapasach
2008 w Japonii
Zawody sportowe w Shibuyi (Tokio)